Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Kurzyński – polski pianista, pedagog, nauczyciel akademicki
 Marek Kurzyński – polski inżynier elektronik
 Paweł Kurzyński – polski fizyk